Лоськов — фамилия; имеет женскую форму Лоськова.
 Лоськов, Дмитрий Вячеславович (род. 1974) — советский и российский футболист, тренер.
 Лоськов, Олег Вячеславович (1981—2004) — российский военнослужащий, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане.